Дми́трий Воло́шин:
 Волошин, Дмитрий Александрович (род. 1986) — украинский футболист.
 Волошин, Дмитрий Владимирович (род. 1979) — российский государственный и политический деятель. Глава городского округа Химки (с 2016). 
 Волошин, Дмитрий Сергеевич (род. 1994) — молдавский футболист.